Jalpan (Puebla), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Puebla
 Jalpan de Serra, een plaats in de Mexicaanse deelstaat Querétaro